Фердинанд Фредерик Анри Муасса́н (; 28 сентября 1852, Париж — 20 февраля 1907, Париж) — французский химик.

Биография 
Анри Муассан родился 28 сентября 1852 в семье младшего сотрудника восточной железнодорожной компании и швеи. В том же году семья переехала из Тулузы, откуда родом были родители Анри, в Париж. В 1864 году они перебрались в Мо, где он учился в местной школе. В 1870 году он оставил школу, не пройдя «Университетский класс», необходимый для поступления в университет. Анри начал работать в аптеке в Париже, где он мог спасти человека от отравления мышьяком. Он решил изучать химию и начал работать в лаборатории Эдмона Фреми, а затем у Пьера Поля Деэрена. Деэрен посоветовал ему заняться академической карьерой. Степень бакалавра, которая была необходима, чтобы учиться в университете, Муассан получил в 1874 году со второй попытки. Во время своего пребывания в Париже он подружился с химиком Александром Леоном Этардом и ботаником Васком.

Муассан опубликовал свою первую научную работу об углекислом газе и кислороде в метаболизме растений совместно с Дихрейном в 1874 году. Вскоре он оставил физиологию растений и заинтересовался неорганической химией и исследованиями по пирофорному железу, обратившись к двум самым известным французским химикам-неорганикам того времени — Анри Этьен Сент-Клэр Девилю и Дебре. После того, как Муассан получил в 1880 году степень доктора философии, его друг Ландрин предложил ему место в аналитической лаборатории. Его брак с Леони Лугань состоялся в 1882 году. Спустя три года у них родился сын.

Исследования

Получение элементарного фтора 

Существование элемента фтора, было известно на протяжении многих лет, но все попытки выделить его в свободном состоянии не удавались, а некоторые экспериментаторы погибали при попытках получения этого вещества.

В 1880-х годах Муассан занялся изучением химии фтора и особенно получением этого элемента. У него не было своей собственной лаборатории, но он использовал чужие — например, лабораторию Шарля Фриделя. Там он имел доступ к мощной батарее, состоящий из 90 ячеек Бунзена.

26 июня 1886 года в результате электролиза фтористого водорода был получен фтор. Французская академия наук послала трёх представителей, Марселена Бертло, Анри Дебре и Эдмона Фреми, чтобы подтвердить результаты. Однако Муассан не смог воспроизвести свои результаты, в связи с тем, что фтористый водород не содержал даже следов фторида калия, как было в предыдущем эксперименте. Тем не менее, в конечном итоге Муассану всё-таки удалось выделить фтор. Выяснилось, что для электролиза необходим раствор гидрофторида калия (KHF2) в жидком фтористом водороде (HF). Такая смесь нужна потому, что фтористый водород сам по себе не проводит электрический ток. Устройство для получения было построено с использованием платиновых и иридиевых электродов в платиновом держателе, аппарат охлаждали до −50 °С. В результате было достигнуто полное отделение водорода, полученного на отрицательном электроде, от фтора (на положительном). Фактически этим способом фтор получают до сих пор.
После демонстрации получения фтора несколько раз Муассану была присуждена от Французской академии наук награда в 10000 франков.

Кроме того, за это достижение в 1906 году он был удостоен Нобелевской премии.

В последующие годы (до 1891) Муассан сосредоточил внимание на исследовании химии фтора. Он получил многочисленные соединения фтора, например, вместе с Полом Лебо получил в 1901 году SF6.

Дальнейшие исследования 

Продолжая изучать химию фтора, Муассан внёс свой вклад в усовершенствование электродуговой печи: при токе 2200 ампер и напряжении 80 Вольт она была способна достичь 3500 °С. Такая печь открывала путь для получения боридов и карбидов многочисленных элементов, что явилось ещё одним направлением исследований Муассана.

Он также попытался использовать давление для синтеза алмазов из наиболее распространённых форм углерода.

В 1893 году Муассан начал изучать фрагменты метеорита, найденного в Кратере Метеора возле Каньона Смерти в Аризоне. В этих фрагментах он обнаружил мельчайшие количества нового минерала и после обширных исследований Муассан сделал вывод, что этот минерал состоял из карбида кремния. В 1905 году этот минерал в честь его открывателя был назван муассанитом.

Смерть 
Он скоропостижно скончался в Париже в феврале 1907 года, вскоре после его возвращения с церемонии вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Причиной смерти был, как считают, острый аппендицит. Неизвестно, являлись ли эксперименты с фтором причиной его ранней смерти.

Память 
В 1976 году Международный астрономический союз присвоил имя Анри Муассана кратеру на обратной стороне Луны.

Примечания

Литература 
 Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия. Пер. с англ. Т. 1. — М.: Прогресс, 1992. 740 с. 
 Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики мира. — М.: ВШ, 1991. 656 с.
 Stock, Alfred (1907). «HENRI MOISSAN». Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 40: 5099. doi:10.1002/cber.190704004183.
 A.G. Morachevskii (2002). «Henri Moissan (To 150th Anniversary of His Birthday)». Journal Russian Journal of Applied Chemistry 75 (10): 1720—1722. doi:10.1023/A:1022268927198.
 G. V. Samsonov, V. A. Obolonchik (1886). «Frederic Henri Moissan, on the 120th anniversary of his birth». Journal Powder Metallurgy and Metal Ceramics 11 (9): 766—768. doi:10.1007/BF00801283.
 Tressaud, Alain (October 2006). «Henri Moissan: winner of the Nobel Prize for Chemistry 1906». Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 45 (41): 6792-6. doi:10.1002/anie.200601600. PMID 16960820.
 Royère, C (March 1999). «The electric furnace of Henri Moissan at one hundred years: connection with the electric furnace, the solar furnace, the plasma furnace?». Annales pharmaceutiques françaises 57 (2): 116-30. PMID 10365467.
 Kyle, R A; Shampo M A (October 1979). «Henri Moissan». JAMA 242 (16): 1748. doi:10.1001/jama.242.16.1748. PMID 384036.
 Flahaut, J (Mar 1999). «The scientific contributions of Moissan». Annales pharmaceutiques françaises 57 (2): 101-7. PMID 10365465.
 Viel, C (Mar 1999). «Henri Moissn, first French Nobel prize winner in chemistry: the man, the picture collector». Annales pharmaceutiques françaises 57 (2): 94-100. PMID 10365464.
 Wery, P (Jan 1986). «Fluoride is 100 years old». Médecine et hygiène 45 (1685): 138. PMID 3543628.
 Kempler, K (Mar 1982). «[On the 75th anniversary of the death of Henri Moissan]». Orvosi hetilap 123 (12): 740-1. PMID 7041048.
 FABRE, R (May 1953). «Ceremonies commemorating the centenary of the birth of Henri Moissan.». Annales pharmaceutiques françaises 11 (5): Suppl, 65-7. PMID 13080837

Ссылки 
 

Химики Франции
Первооткрыватели химических элементов
Лауреаты Нобелевской премии по химии
Лауреаты Нобелевской премии из Франции
Члены Французской академии наук
Члены Парижской медицинской академии
Награждённые медалью Дэви
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Президенты научных обществ Франции